Магарач может означать:

 Магарач (посёлок) в Крыму, официальное название Отрадное.
 ВНИИ Магарач — Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия, расположенный в Большой Ялте.
 «Магарач» — агрофирма, специализирующаяся на виноделии; расположена в Крыму на ЮБК.
 «Магарач» — вина, производимые агрофирмой и одноимённым ВНИИ:
 Бастардо Магарач — марочное красное вино и сорт винограда.
 Мускат белый Магарач — марочное белое ликёрное вино.
 Ранний Магарач — сорт винограда.
 «Магарач. Виноградарство и виноделие» — специализированный журнал ВНИИ Магарач.

См. также 
 Магарыч